Luolian (kinesiska: 罗联, 罗联乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 29 kilometer sydost om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Luolian är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Yutian,  km nordväst om Luolian. Trakten runt Luolian består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina